La stagione 2022-2023 dei Cleveland Cavaliers è la 53ª stagione della franchigia, la 53ª nella NBA, la 53ª a Cleveland.

Draft 

Il Draft NBA 2022 si è tenuto il 23 giugno 2022. Ai Cavaliers spettava una scelta al primo round e tre scelte al secondo round.

Roster

Uniformi 

 Casa

Trasferta 

Alternativa

Note

Collegamenti esterni 
 

Stagione 2022-2023 delle squadre di pallacanestro
2022-2023